Europejska Formuła 2 Sezon 1976 – dziesiąty sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 10 kwietnia na torze Hockenheimring w Niemczech Zachodnich, a zakończył 26 września na tym samym torze. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Jean-Pierre Jabouille. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa Écurie Renault, a wśród konstruktorów francuski March.

Kalendarz wyścigów 
Wyścigi 1, 6, 9 i 12 były złożone z dwóch eliminacji, które składały się na końcowy rezultat.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 9 najlepszych wyników

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1976

1976
1976 w sportach motorowych